

Persone 
 Andrej Andreevič Voznesenskij – poeta russo
 Nikolaj Alekseevič Voznesenskij – politico ed economista sovietico

Altro 
 Voznesenskij rajon – rajon dell'Oblast' di Nižnij Novgorod
 3723 Voznesenskij – asteroide della fascia principale